Tuot est un patronyme, notamment porté par  :
Noël Tuot (1945,-) écrivain et poète français ;
Thierry Tuot (1961, -) haut fonctionnaire français.

Homonymie de patronyme